O Future Champions é um torneio de futebol internacional juvenil (sub-17) que começou a ser sediado na província de Gauteng, África do Sul, em 2009. Em 2010, durante a Copa do Mundo FIFA de 2010, ficou decidido que o Brasil sediaria a 3ª edição, posto que o mesmo seria país sede da Copa do Mundo FIFA de 2014. A 3ª e a 5ª edição do torneio foram sediadas em Belo Horizonte.

Lista dos Campeões

Ligações externas 
http://www.future-champions.net/